Desa Pasirjambu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pasirjambu (administrativ by i Indonesien, lat -6,69, long 107,28), Jawa Barat, 
 Desa Pasirjambu (administrativ by i Indonesien, lat -6,53, long 106,81), Jawa Barat, 
 Desa Pasirjambu (administrativ by i Indonesien, lat -7,09, long 107,48), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar